Смоківниця, фіґа, смоковниця, фі́кус (Ficus) — рід рослин родини шовковицевих (Moraceae).

Систематика 
Включає понад 800 видів дерев, кущів, ліан, епіфітів та інших типів рослин (докладніше див. Список видів роду фікус). Більшість видів — вічнозелені, деякі — листопадні. За сучасною систематикою роду Ficus, ці види належать до 12 секцій і 6 підродів. Найвідомішим представником роду є інжирне дерево, смоква або фіґа (Ficus carica L.).

Деякі види 

Підрід Ficus
Ficus carica L.  
Ficus daimingshanensis Chang
Ficus deltoidea Jack  
Ficus erecta Thunb.  
Ficus grossularioides Burman f.  
Ficus hirta Vahl
Ficus neriifolia Sm.
Ficus palmata Forssk.Ficus pandurata HanceFicus ischnopoda Miq.Ficus vaccinioides KingFicus variolosa Lindl. ex Benth.
Підрід PharmacosyceaFicus adhatodifolia SchottFicus apollinaris DugandFicus carchiana BergFicus crassiuscula Standl.Ficus ecuadorensis BergFicus dicranostyla Mildbr.Ficus gigantosyce DugandFicus guajavoides LundellFicus illiberalis CornerFicus insipida Willd.Ficus lacunata KvitvikFicus macbridei Standl.Ficus maxima Mill.Ficus mutabilis BureauFicus mutisii DugandFicus nervosa Heyne ex RothFicus obtusiuscula Miq.Ficus piresiana Vázquez Avila & BergFicus pulchella SchottFicus rieberiana BergFicus tonduzii Standl.Ficus yoponensis Desv.
Підрід SycidiumFicus andamanica CornerFicus aspera G.Forst.Ficus bojeri BakerFicus capreifolia DelileFicus coronata Spin  Ficus fraseri Miq.  Ficus fulvopilosa Summerh.Ficus godeffroyi Warb.  Ficus greenwoodii Summerh.Ficus heterophylla L.f.Ficus lateriflora VahlFicus masonii BakerFicus montana Burm.f.  Ficus opposita Miq. Ficus scabra G.Forst.Ficus tinctoria G.Forst. Ficus ulmifolia Lam.Ficus virgata BlumeFicus wassa Roxb.
Підрід SycomorusFicus auriculata Lour.  Ficus benguetensis Merr.Ficus congesta Roxb.Ficus dammaropsis Diels Ficus fistulosa BlumeFicus hispida L.Ficus mauritiana Lam.Ficus minahassae Teijsmann & de VrieseFicus mollior BenthamFicus nana CornerFicus nota Merr.  Ficus pseudopalma BlancoFicus racemosa L.  Ficus septica Burm.f.  Ficus sycomorus L.  Ficus variegata Blume
Підрід SynoeciaFicus barbata Blume = Ficus villosaFicus hederacea Roxb.Ficus laevis BlumeFicus pantoniana King  Ficus pumila L. 
Ficus pumila var. awkeotsang (Makino) CornerFicus sarmentosa Sm.
Підрід UrostigmaFicus abutilifolia Miq.Ficus albert-smithii Standl.Ficus altissima BlumeFicus amazonica Miq.Ficus americana Aubl.Ficus aripuanensis Berg & KooyFicus arpazusa Carauta and DiazFicus aurea Nutt.  Ficus beddomei King  Ficus benghalensis L.  Ficus benjamina L.  Ficus binnendijkii Miq.Ficus bizanae Hutch. & Burtt-DavyFicus blepharophylla Vázquez AvilaFicus broadwayi Urb.Ficus bubu Warb.Ficus burtt-davyi Hutch.Ficus calyptroceras Miq.Ficus castellviana DugandFicus catappifolia Kunth & BouchéFicus caulocarpa Miq.Ficus citrifolia Mill.  Ficus cordata Thunb.Ficus costaricana Miq.Ficus cotinifolia KunthFicus crassipes F.M.Bailey  Ficus craterostoma Mildbr. & BurretFicus cyathistipula Warb.Ficus cyclophyllaFicus dendrocida KunthFicus destruens F.WhiteFicus drupacea Thunb.Ficus elastica Hornem.  Ficus elasticoides De Wild.Ficus enormis Miq.Ficus exasperata Vahl.Ficus faulkneriana BergFicus fergusonii (King) T.B.Worth. ex CornerFicus fischeri Mildbr. & BurretFicus glaberrima BlumeFicus glumosa DelileFicus gomelleira Kunth & BouchéFicus greiffiana DugandFicus guaraniticaFicus guianensis Desv.Ficus hirsuta SchottFicus ilicina Miq.Ficus kerkhovenii Valeton  Ficus luschnathiana Miq.Ficus ingens Miq.Ficus krukovii Standl.Ficus lacor Buch.-Ham.Ficus lapathifolia Miq.Ficus lauretana Vázquez AvilaFicus lutea VahlFicus lyrata Warb.  Ficus maclellandii King  Ficus macrophylla Desf. ex Pers.  Ficus mariae Berg, Emygdio & CarautaFicus mathewsii Miq.Ficus matiziana DugandFicus mexiae Standl.Ficus microcarpa L.  Ficus muelleriana BergFicus natalensis Hochst.  Ficus obliqua G.Forst.  Ficus obtusifolia KunthFicus pakkensis Standl.Ficus pallida VahlFicus panurensis Standl.Ficus pertusa L.f.Ficus petiolaris KunthFicus platypoda Cunn. Ficus pleurocarpa DC.  Ficus polita VahlFicus prolixa G.Forst.Ficus religiosa L.  Ficus roraimensis BergFicus rubiginosa Desf.  Ficus rumphii BlumeFicus salicifolia Vahl  Ficus sansibarica Warb.Ficus saussureana DC.Ficus schippii Standl.Ficus schultesii DugandFicus schumacheri Griseb.Ficus sphenophylla Standl.Ficus stuhlmannii Warb.Ficus subpisocarpa Gagnep.Ficus subpuberula CornerFicus superba Miq.Ficus sycomorus Miq.
Ficus superba var. henneana (Miq.) CornerFicus tettensis Hutch.Ficus thonningii BlumeFicus tremula Warb.Ficus trichopoda BakerFicus trigona L.f.Ficus trigonata L.Ficus triradiata Corner  Ficus umbellata VahlFicus ursina Standl.Ficus velutina Willd.Ficus verruculosa Warb.Ficus virens Aiton  
Ficus virens var. sublanceolata (Miq.) Corner  Ficus watkinsiana F.M.Bailey  
insertae sedisFicus bibracteataFicus cristobalensisFicus tsjahela'' Burm.f.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 Фікус - Світ кімнатних рослин

Шовковицеві
Роди квіткових